Гиллман, Гиллмен () — фамилия.

Известные носители 
  (род. 1952) — президент и директор Пенсильванской академии изящных искусств (2001—2006), президент и исполнительный директор Фонда Барнса (2006—2014).
  (1917—2009) — американский математик, профессор и председатель кафедр математики Рочестерского (1960—1969) и Техасского (1969—1973) университетов, президент Математической ассоциации Америки (1987—1988), лауреат Премии Лестера Форда (1994, 2003).
  — американская гребчиха, чемпионка мира по гребному слалому в смешанной паре с Чаком Лайдой (1975, 1977).
  — американский автор комиксов, номинант на премии Айзнера (2014), Игнаца (2016) и Stonewall Book Award (2018).
  (род. 1942) — британский журналист, публицист и биограф, автор работ об альпинизме.
  (1911—2003) — игрок в американский футбол, чемпион Американской футбольной лиги в составе клуба «Сан-Диего Чарджерс» (1963).
  (род. 1967) — канадский прыгун с трамплина, участник зимних Олимпийских игр 1988.
  (род. 1951) — британская художница, чьи работы входят в том числе в коллекцию Королевской академии художеств и Государственную художественную коллекцию.
  (1870—1933) — британский военный деятель, комендант Королевской военной академии в Вулидже (1920—1924), Главный мастер амуниции (1927—1931), главнокомандующий Восточным командованием (1931—1933).

См. также